Canas se poate referi la:

Canas, un oraș în Brazilia
Guillermo Cañas, un tenismen argentinian